Ferdinando Tacconi (1922 - 2006), dessinateur italien de bandes dessinées ;
 Francesco Tacconi, peintre italien du  ;
 Stefano Tacconi (1957 -), footballeur italien.